Aхыска ()

 Aхыска — они же Турки-месхетинцы — тюркоязычные мусульмане, происходящая из области Месхетия на юго-Западе Грузии.
 Aхыска — посёлок и муниципалитет в Сабирабадского района Азербайджанской республики.